«Bages» - o «Bagés» - puede referirse a:

 Bages, comarca de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
 Bages (Aude), comuna francesa en el Aude, Occitania.
 Bages (Pirineos Orientales), comuna francesa en los Pirineos Orientales, Occitania.